380 км, 380-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 380 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 187217
 380 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584316
 380 км — прежнее название остановочного пункта / пассажирской платформы Быльчино Октябрьской железной дороги (Новгородская область). Код 055610

Примечания